La provincia de Pomerania puede referirse a una de varias entidades establecidas en Pomerania, una región histórica de Europa:

 Pomerania Sueca (1630-1815), una provincia histórica de Suecia.
 Provincia de Pomerania (1653-1815), una provincia histórica de Brandeburgo, más tarde Brandeburgo-Prusia.
 Provincia de Pomerania (1815-1945), una provincia histórica de Prusia, más tarde Alemania.

Véase también 

 Pomerania (desambiguación)
 Voivodato de Pomerania, el nombre de varias provincias históricas y una actual de Polonia
 Voivodato de Pomerania Occidental
 Voivodato de Cuyavia y Pomerania